È il fratello minore di Keisuke Kunimoto, vincitore del Grand Prix di Macao 2008. A partire dal 2017, corre per la scuderia Cerumo nel campionato Super Formula e per la scuderia Racing Project Bandoh nel campionato Super GT.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 https://www.motorsportmagazine.com/database/drivers/yuji-kunimoto
 https://it.eurosport.com/wec/yuji-kunimoto_prs473328/person.shtml
 http://yujikunimoto.com/
 https://www.driverdb.com/drivers/yuji-kunimoto/